Муґі (Ефіопія)
Муґі (Індонезія)
Муґі (Токушіма)